Spanish Masters Nacional de Tenis 2010 — показательный турнир, который проводится среди сильнейших испанских теннисисток в теннисной межсезонье. Турнир-2010 прошёл с 9 по 11 декабря.

Общая информация 
Первоначально турнир планировался на осень, однако, из-за разногласий федерации с ведущими теннисистками, тот турнир хоть и был проведён, но носил статус первенства страны лишь номинально — из ведущих теннисисток страны на нём сыграли лишь Лаура Поус Тио и Аранча Парра Сантонха.

В турнире не приняла участие Анабель Медина Гарригес, предпочтя сыграть турнир ITF в ОАЭ.

Сетка турнира

Примечания

Ссылки 
 Сайт Федерации тенниса Испании

См. также 
 Испанский национальный теннисный чемпионат
 Немецкий национальный теннисный чемпионат среди женщин 2010

Испания
Теннис
Декабрь 2010 года
2010
Спортивные соревнования в Севилье